Lefebvrea lancifoliola är en flockblommig växtart som beskrevs av Johannes Mattfeld. Lefebvrea lancifoliola ingår i släktet Lefebvrea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
lancifoliola